Dangsing (Kaski)
 Dangsing (Nuwakot)